Rozgrywki grupy B na Mistrzostwach Europy w Curlingu 2012 odbyły się równocześnie z zawodami grupy A. Z grupy C awansowały obie reprezentacje Turcji, kobieca reprezentacja Białorusi oraz męska reprezentacja Chorwacji.

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po 9. sesji

Sesja 1. 
8 grudnia 2012; 12:00

Sesja 2. 
8 grudnia 2012; 20:00

Sesja 3. 
9 grudnia 2012; 12:00

Sesja 4. 
9 grudnia 2012; 20:00

Sesja 5. 
10 grudnia 2012; 12:00

Sesja 6. 
10 grudnia 2012; 20:00

Sesja 7. 
11 grudnia 2012; 12:00

Sesja 8. 
11 grudnia 2012; 20:00

Sesja 9. 
12 grudnia 2012; 12:00

Play-off

1-2 
13 grudnia 2012; 14:00

3-4 
13 grudnia 2012; 14:00

Półfinał 
13 grudnia 2012; 19:00

Mały finał 
14 grudnia 2012; 13:00

Finał 
14 grudnia 2012; 13:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po 10. sesji

Sesja 1. 
8 grudnia 2012; 8:00

Sesja 2. 
8 grudnia 2012; 16:00

Sesja 3. 
9 grudnia 2012; 8:00

Sesja 4. 
9 grudnia 2012; 16:00

Sesja 5. 
10 grudnia 2012; 8:00

Sesja 6. 
10 grudnia 2012; 16:00

Sesja 7. 
11 grudnia 2012; 8:00

Sesja 8. 
11 grudnia 2012; 16:00

Sesja 9. 
12 grudnia 2012; 8:00

Sesja 10. 
12 grudnia 2012; 16:00

Play-off

Tie-breaker 
12 grudnia 2012; 20:00

A1-B1
13 grudnia 2012; 14:00

A2-B2 
13 grudnia 2012; 14:00

Półfinał 
13 grudnia 2012; 19:00

Mały finał 
14 grudnia 2012; 13:00

Finał 
14 grudnia 2012; 13:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu
 Mistrzostwa Europy w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw
 
 

2012
2012 w curlingu
Curling w Szwecji
2012 w Szwecji
Karlstad